Fyris kan syfta på:

 Fyris (tidning) – en dagstidning utgiven i Uppsala under slutet av 1800-talet
 Fyrisbiografen – en biograf i Uppsala som har funnits sedan 1911
 Fyrisfjädern – en badmintonhall i närheten av Fyrishov i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala
 Fyrishov – en sportanläggning och ett badhus i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala
 Fyrislund – en stadsdel i östra Uppsala
 Fyrispark – en dansbana i stadsdelen Stenhagen i Uppsala
 Fyrisskolan – gymnasieskola i Uppsala
 Fyrisvallarna – en slätt söder om Gamla Uppsala längs Fyrisån
 Fyrisån – vattendrag i Uppland
 IK Fyris – Idrottsklubben Fyris

Se även
 Fyris (fartyg)